I Don't Care peut faire référence à :
I Don't Care, une chanson de Elton John ;
I Don't Care, une chanson de Ricky Martin ;
I Don't Care, une chanson du groupe Fall Out Boy ;
I Don't Care, une chanson d'Ed Sheeran et Justin Bieber.